Васи́лий Еки́мов:
 Екимов, Василий Григорьевич (1924—1985) — Герой Советского Союза.
 Екимов, Василий Петрович (1758—1837) — русский литейных дел мастер.